Manzana steht für:
 Manzana (Einheit), eine Flächeneinheit
 Manzana (Band), Rockband
 die spanische Bezeichnung für Apfel
 historische spanische Bezeichnung für eine Gruppe angrenzender Häuser. Beispiel: Manzana de los Jesuitas

Manzana ist der Familienname folgender Personen:
 Mariano Manzana (* 1947), italienischer Geistlicher

Siehe auch:
 Georges Manzana und Manzana–Pissarro sind Pseudonyme des französischen Malers Georges Henri Pissarro